Тарако:

 Тарако — разновидность солёной икры в японской кухне, обычно изготавливается из минтая.
 Тарако (род. 1960) — японская сэйю.